Landa kyrka kan syfta på:

Landa kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad som tillhör Algutstorps församling i Skara stift
Landa kyrka, Halland – en kyrkobyggnad i Landa socken och församling, Halland